Jean-Pierre Denis peut désigner :
 Jean-Pierre Denis (né en 1946), réalisateur et scénariste français ; 
 Jean-Pierre Denis (né en 1960), banquier français ;
 Jean-Pierre Denis (né en 1967), journaliste et écrivain français ;
 Jean-Pierre Denis (né en 1959), homme politique belge.